Steuchius ist der Name von

 Johannes Steuchius (1676–1742), Erzbischof von Uppsala
 Mattias Steuchius (1644–1730), Erzbischof von Uppsala
 Petrus Erici Steuchius (1605–1683), Superintendent von Härnösand